Борисов, Антон:

 Борисов, Антон Валерьевич (род. 1981) — российский эстрадный артист разговорного жанра.
 Борисов, Антон Ильич (1903—1998) — советский работник сельского хозяйства.